Walkerville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Walkerville (region), South Australia,

USA 

 Walkerville, Michigan, ort, Oceana County, 
 Walkerville, Montana, ort, Silver Bow County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar